Pentax «MZ-M» (В США известен как «ZX-M») — малоформатный однообъективный зеркальный фотоаппарат, производившийся с 1997 до 2005 года в чёрно-серебристом исполнении. Единственная в мире камера оснащённая байонетным креплением Pentax KA2. Основное предназначение камеры — удовлетворить спрос рынка в неавтофокусных 35-мм камерах. Одной из примечательных особенностей камеры является отсутствие встроенной фотовспышки, что нехарактерно для общей политики производителя.

Основные характеристики 
 Режимы: M(ручной), Av(приоритета диафрагмы), Tv (приоритет выдержки) и P(режим программной линии).
 Встроенный экспонометр.
 Экспокоррекция ±3 EV с шагом — 1/2 EV.
 Блокировка экспозиции отдельной кнопкой.
 Автоспуск — 12 сек.
 Электронный затвор из металлических штор с вертикальным ходом 30 — 1/2000 сек, В.
 Питание 6 Вольт: 2 элемента CR2. Дополнительно может быть использован батарейный блок Fg с 4 элементами AA.
 Встроенный моторизированный лентопротяг с возможностью серийной съемки до 2 к/сек.
 Автоматическая зарядка и протяжка плёнки.
 Обратная перемотка плёнки.
 Отображение выдержки и положения диафрагмы в видоискателе с автоподсветкой.
 ЖКИ-дисплей на верхней панели корпуса.
 Репетир диафрагмы (при положении кольца диафрагмы объектива в положении «А»).
 Сменный фокусировочный экран c диагональными клиньями Додена и полем с микропризмами.
 Невозможность управления TTL-вспышками, специально к выходу камеры фирма начала выпуск новой вспышки Pentax AF201SA. Кроме того, камера может работать и с другими вспышками в ручном или программно-автоматическом режиме.
 Выдержка синхронизации — 1/100 сек.
 Автоматический (по DX-коду) или ручной ввод чувствительности плёнки (диапазон ручного ввода ISO 6-6400 с шагом в 1/3 ступени).

Совместимость 
«MZ-M» может работать с любыми объективами Pentax. Необходимо учесть лишь тот факт, что существуют объективы рассчитанные для использования с APS-C-камерами. Такие объективы дадут сильнейшее виньетирование.

См. также 
Байонет KA2

Ссылки 
  Руководство пользователя.
  Описание, характеристики и фотографии Pentax «MZ-M» на сайте Божидара Димитрова.
  Компания Pentax приступает к выпуску новой сверх-компактной зеркальной 35 мм неавтофокусной фотокамеры.
 Детальные снимки камеры.

Примечания 

Плёночные зеркальные фотоаппараты Pentax
35-мм фотоаппараты
Фотоаппараты, появившиеся в 1997 году